Merloni foi um grupo industrial italiano, ativo nas áreas de eletrodomésticos térmicos e hidráulicos.

Fabricantes de eletrodomésticos da Itália